Округ штата Керала – административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы. Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

По состоянию на 2010 год число округов штата Керала равняется 14-ти.

Список округов